Die Eishockey-Oberliga wurde 2005/06 im Gegensatz zur Vorsaison wieder eingleisig ausgespielt. An der Liga nahmen 19 Mannschaften teil. Am Ende der Saison erreichten der EV Landsberg 2000 und der ETC Crimmitschau den Aufstieg in die 2. Eishockey-Bundesliga.

Teilnehmer 

Zu den Oberligisten des Vorjahres Hannover Indians, EV Ravensburg, Starbulls Rosenheim, Heilbronner Falken, SC Riessersee, SC Mittelrhein-Neuwied, EC Peiting, EV Füssen Leopards, EHC Klostersee, TEV Miesbach, Eisbären Juniors Berlin, Revierlöwen Oberhausen, Stuttgart Wizards und ESV Bayreuth kamen die beiden Bundesliga-Absteiger ETC Crimmitschau und 1. EV Weiden. Aus den Regionalligen stiegen die Mannschaften EV Landsberg 2000 (Bayernliga), Ratinger Ice Aliens (Regionalliga NRW) und die Rote Teufel Bad Nauheim (Regionalliga Hessen) auf.

Die Blue Lions Leipzig gingen vor der Saison in Insolvenz. Den Mad Dogs Schweinfurt wurde wegen Nichterfüllung der Lizenzauflagen keine für die Oberliga Lizenz erteilt. Der BSchC Preussen verzichtete auf die Lizenz und wurde in der Folge aufgelöst. Der ESV Hügelsheim zog freiwillig in die Baden-Württemberg-Liga zurück.

Am 30. Dezember 2005 zog dann der ESV Bayreuth wegen Insolvenz seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück, worauf alle bisher gegen diese Mannschaft gespielten Partien  annulliert wurden. Während der Saison stellte die Rote Teufel Bad Nauheim GmbH einen Insolvenzantrag, setzte den Spielbetrieb aber bis zum Ende der Saison fort.

Modus 

Die 19 Mannschaften spielten eine Einfachrunde aus. Nach dieser Vorrunde qualifizierten sich die Mannschaften auf den Plätzen 1 mit 10 für die Hauptrunde, die restlichen Mannschaften nahmen an der Qualifikationsrunde teil. Nach Abschluss der Hauptrunde folgte für die auf Platz 1 bis 8 platzierten Mannschaften die Playoffs zur Ermittlung zweier Aufsteiger in die 2. Bundesliga, während für die Mannschaften auf Platz 9 und 10 die Saison beendet war. Aus der Qualifikationsrunde sollten sich die ersten beiden Mannschaften für die Oberliga 2006/07 qualifizieren. Nachdem die geplante Regionalliga Süd 2006/07 nicht zu Stande kam, gab es jedoch keinen sportlichen Absteiger.

Gespielt wurde nach dem Drei-Punkte-System. Das heißt, für einen Sieg gab es drei Punkte. Bei unentschiedenem Endstand nach regulärer Spielzeit wurde die Partie verlängert und eventuell in einem Penaltyschießen entschieden. In diesem Fall erhielt jede der beiden Mannschaften einen Punkt und diejenige Mannschaft, die Verlängerung oder Penaltyschießen gewann, einen weiteren Punkt.

Vorrunde 

Crimmitschau lag wegen des besseren direkten Vergleichs (4:6/7:2) vor Landsberg. Hannover lag wegen des besseren direkten Vergleichs (9 Punkte aus den Partien untereinander) vor Ravensburg (7) und Rosenheim (2). Heilbronn lag wegen des besseren direkten Vergleichs (3:2 n. P./4:3 n. V.) vor Riessersee. Miesbach lag wegen des besseren direkten Vergleichs (3:2/6:3) vor Berlin. Der ESV Bayreuth ging per 31. Dezember 2005 in Insolvenz. Alle bisherigen Spiele, mit Bayreuther Beteiligung, wurden annulliert.

Hauptrunde 

Hannover lag wegen des besseren direkten Vergleichs (4:2/3:4) vor Heilbronn. Peiting lag wegen des besseren direkten Vergleichs (5:4/4:2) vor Neuwied.

Play-Offs

Halbfinale

Finale 
Das Finale wurde im Modus Best of Five durchgeführt.

Die beiden Finalsieger Landsberg und Crimmitschau stiegen in die 2. Eishockey-Bundesliga 2006/07 auf. Der Meistertitel wurde nicht ausgespielt, auf Grund der besseren Platzierung am Ende der Hauptrunde wurde Landsberg der Meistertitel 2006 zuerkannt.

Qualifikationsrunde 

Klostersee lag wegen des besseren direkten Vergleichs (2:1/5:4 n. V.) vor Ratingen. Oberhausen lag wegen des besseren direkten Vergleichs (6:2/8:10) vor Stuttgart.

Weblinks 
 

2005
Oberliga 2005